Motocyklowe Grand Prix Czech 2014 – jedenasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 17 sierpnia 2014 na torze Brno w Brnie.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Czechach